Schönbuch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schönbuch (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort bei St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schönbuch (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schönbuch, bewaldetes Gebiet und Naturpark südwestlich von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Schönbuch (Schonwald), ausgewiesenes Schutzgebiet in Deggenhausertal im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schönbuch (FFH-Gebiet), ausgewiesenes Schutzgebiet in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen, Baden-Württemberg
 Schönbuch (Vogelschutzgebiet), ausgewiesenes Schutzgebiet in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen, Baden-Württemberg
 Schönbuch (Landschaftsschutzgebiet), ausgewiesenes Schutzgebiet in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen, Baden-Württemberg
 Schönbuch und Glemswald, Naturraum im Schwäbischen Keuper-Lias-Land, mit dem Schönbuch als Teilraum

Schönbuch ist der Name folgender Unternehmen:
 Schönbuch Bräu, deutsche Brauerei

Siehe auch:
 Schönenbuch